Dodentocht Bornem, sportmanifestatie
Dodenmars (Tweede Wereldoorlog), gedwongen verplaatsing tijdens de Holocaust van gevangenen onder het nazibewind, geheel of deels te voet